

Ісанбаєво — село, Ілішевський район, Башкортостан
 Ісанбаєво — село, Янаульський район, Башкортостан